Puiu este un prenume masculin și un nume de familie romănesc care se poate referi la:

Prenume 
 Puiu Antemir
 Haralambie Puiu Antohi
 Puiu Călinescu
 Puiu Hașotti
 Adrian "Puiu" Ivanițchi
 Puiu Nistoreanu (n. 1954), economist român
 Gabriel "Puiu" Popoviciu

Nume de familie 
 Alecsandru Puiu Tacu (1933-2005), economist român
 Anca Puiu (n. 1971), producătoare română și actriță de film
 Aurel Puiu (n. 1953), deputat român
 Cristi Puiu (n. 1967), regizor și scenarist român
 Nicolae Puiu (1935-1970), boxer român
 Ovidiu Puiu (n. 1969), senator român
 Visarion Puiu (1879-1964), mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române

Toponime 
 Râul Puiu, afluent al râului Șușița

Vezi și 
 Puiești (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești